Мальтийская Премьер-лига 2003/2004 () — 89-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Он начался 22 августа 2003 года и закончился 9 мая 2004 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

2003/2004
Мальта
Мальта
2003 год на Мальте
2004 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004